Giovanni IV di Alessandria – papa della Chiesa ortodossa copta (776-799)
 Giovanni IV di Alessandria – patriarca calcedoniano di Alessandria (569-579)